Boswell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boswell (Arkansas)
 Boswell (Indiana)
 Boswell (North Carolina)
 Boswell (Oklahoma)
 Boswell (Pennsylvania)
 Boswell Corners (New York)

Boswell ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Boswell (1943–2017), englischer Fußballspieler
 Arthur Radcliffe Boswell (1838–1925), kanadischer Rechtsanwalt, Politiker und Bürgermeister von Toronto
 Bobby Boswell (* 1983), US-amerikanischer Fußballspieler
 Catherine Boswell Fried (1936–2015), britische Bildhauerin, Malerin, Fotografin und Schriftstellerin
 Cathy Boswell (* 1962), US-amerikanische Basketballspielerin
 Charles Wallace Boswell (1886–1956), neuseeländischer Politiker
 Chris Boswell (* 1991), US-amerikanischer Footballspieler
 Connee Boswell (1907–1976), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Darien Boswell (* 1938), neuseeländischer Ruderer
 Dave Boswell (1945–2012), US-amerikanischer Baseballspieler
 Eric Boswell (1921–2009), britischer Komponist
 Ian Boswell (* 1991), US-amerikanischer Radrennfahrer
 James Boswell (1740–1795), schottischer Schriftsteller
 John Boswell (1947–1994), US-amerikanischer Historiker
 John Boswell (Botaniker) (1710–1780), schottischer Arzt und Botaniker 
 Ken Boswell (* 1946), US-amerikanischer Baseballspieler
 Leonard Boswell (1934–2018), US-amerikanischer Politiker
 Mark Boswell (* 1977), kanadischer Hochspringer
 Merideth Boswell, amerikanische Szenenbildnerin
 Philip Boswell (* 1963), schottischer Politiker
 Phoebe Boswell (* 1982), kenianisch-britische Multimediakünstlerin und Filmemacherin
 Robert von Boswell (1816–1876), königlich preußischer Generalmajor
 Ron Boswell (* 1940), australischer Politiker
 Simon Boswell (* 1956), britischer Filmkomponist
 Stewart Boswell (* 1978), australischer Squashspieler
 Tim Boswell, Baron Boswell of Aynho (* 1942), britischer Politiker (Conservative Party)
 William Boswell († 1649), englischer Diplomat 

Im NRHP gelistete Objekte:

 Boswell Historic District, in Boswell, Pennsylvania, ID-Nr. 94000519
 Boswell School, in Boswell, Arkansas, ID-Nr. 92001178
 Boswell's Tavern, in Gordonsville, Virginia, ID-Nr. 69000257

Siehe auch:

 Boswell Sisters, US-amerikanische Jazz-Vokalgruppe der 1930er